El término Palacio de los Deportes puede hacer alusión, entre otros, a los siguientes recintos deportivos:

En Colombia
 al Palacio de los Deportes (Bogotá) en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, en Bogotá.

En Costa Rica
 al Palacio de los Deportes de Heredia, en Heredia.

En El Salvador
 al Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, en San Salvador.

En España
 al Palacio de los Deportes de Barcelona, en Barcelona;
 al Palacio Municipal de Deportes de Granada, en Granada;
 al Palacio de Deportes de Huelva, en Huelva;
 al Palacio de los Deportes de Riazor, en La Coruña;
 al Palacio de los Deportes de León, en León;
 al Palacio de los Deportes de La Rioja, en Logroño;
 al Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, en Madrid;
 al Palacio de Deportes José María Martín Carpena, en Málaga;
 al Palacio de Deportes de Murcia, en Murcia;
 al Palacio de los Deportes de Oviedo, en Oviedo;
 al Palacio de Deportes de Santander, en Santander;
 al Palacio de los Deportes de Sevilla, en Sevilla;
 al Palacio de Deportes de Zaragoza, en Zaragoza.

En Francia
 al Palais des Sports (|Palacio de los Deportes en francés), en París.

En México
 al Palacio de los Deportes (México), en la Ciudad de México.

En Rusia
 al Palacio de los Deportes Luzhnikí, en Moscú.

En la República Dominicana
 al Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto.

En Ucrania
 al Palacio de los Deportes de Kiev, en Kiev.